Il singolare del torneo di tennis Wembley Championship 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ilie Năstase che ha battuto in finale Rod Laver 3-6, 6-3, 3-6.

Teste di serie 

 John Newcombe (quarti di finale)
 Rod Laver (finale)
 Stan Smith (primo turno)
 Ken Rosewall (primo turno)

 Jan Kodeš (secondo turno)
 Marty Riessen (primo turno)
 Cliff Drysdale (quarti di finale)
 Roy Emerson (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Wembley Championship 1971